Nancy – nome proprio femminile

Cinema
 Nancy – film del 2018 diretto da Christina Choe

Geografia
Nancy – comune francese in Lorena

Persone
Nancy – cantante, attrice e conduttrice televisiva sudcoreana
Jean-Luc Nancy – filosofo francese

Personaggi
Nancy – personaggio di James Bond
Nancy – personaggio di Oliver Twist
Nancy – personaggio fittizio popolare nelle strisce a fumetti statunitensi

Musica
Nancy – album di Nancy Sinatra del 1969

Altro
Association Sportive Nancy-Lorraine – società calcistica francese, comunemente chiamata Nancy
2056 Nancy – asteroide